Paterberg ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Paterberg (Deutschland), ein Naturschutzgebiet in Vlotho
 Paterberg (Belgien), ein Hügel in Ostflandern